Johann Dargetzow ist der Name folgender Personen:

* Johann Dargetzow († 1365), deutscher Politiker, Bürgermeister von Wismar 
 Johann Dargetzow († 1396), deutscher Politiker, Bürgermeister von Wismar